Сенситоме́трия (от  — чувствительный и  — измеряю) — учение об измерении свойств светочувствительных материалов. Является одним из разделов метрологии.

Принципы сенситометрии 
 На образец исследуемого фотоматериала воздействуют нормированным дозированным излучением;
 Образец обрабатывается в стандартных условиях (проявление, фиксирование);
 На полученной таким образом сенситограмме измеряются оптические плотности полученных почернений или окрашенных потемнений фотоматериала;
 Значения полученных плотностей сопоставляют с полученными этими участками материала величинами экспозиции и устанавливают функциональную связь между ними, выражаемую в форме характеристической кривой
 Из характеристической кривой получают сенситометрические характеристики исследуемого материала.

Так, для чёрно-белых материалов определяется интегральная (общая) светочувствительность, коэффициент контрастности, фотографическая широта и т. п.

В цветной сенситометрии исследуются градационные и цветоделительные свойства фотоматериалов.

Сенситометрические характеристики 

Светочувствительность – это способность фотоматериала регистрировать световое излучение, образовывать почернение под действием света.
Коэффициент контрастности – это градиент прямолинейного участка характеристической кривой, характеризует способность фотографического материала (изображения) передать яркость объекта съемки тем или иным различием оптических плотностей почернений.

Фотографическая широта – это интервал экспозиций, ограниченный началом и концом прямолинейного участка  характеристической кривой.

Интервал экспозиций – это интервал, ограниченный верхним и нижним пределами почернения.

Сенситометрические системы 
Сенситометрическая система — совокупность нормированных способов измерения фотографических свойств фотоматериала.

История и деление сенситометрии 

Первоначально, с созданием фотографии как таковой, учёные ограничивались разработкой способов измерения светочувствительности фотографических материалов.
 1890 год Ф.Хертер и В.Дриффилд вводят понятие Характеристической кривой. С этого момента сенситометрия подразделяется на:
 денситометрию, изучающую методы и средства измерения оптической плотности обработанных фотографических материалов;
 Интегральную сенситометрию, исследующую фотографических свойств материалов, экспонированных светом сложного спектрального состава, преимущественно белым;
 Спектральную сенситометрию, исследующую свойства материалов в зависимости от длины волны монохроматического света, используемого для их экспонирования.

Классификация по объекту исследования 
В зависимости от объекта исследования, рассматривают:
 Сенситометрию чёрно-белых материалов;
 Сенситометрию цветных материалов;
 Сенситометрию материалов для регистрации ионизирующих излучений;
 Сенситометрию электронных устройств;

Применяемые инструменты 
 Денситометры
 Фотометры и микрофотометры
 Сенситометры

Примечания

Литература 
 

 

Фототехника
Метрология